Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2003 vond plaats van maandag 28 juli tot en met zondag 3 augustus 2003 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams had zich kort voor aanvang van het toernooi afge­meld, wegens een dijbeenblessure.

Het derde reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Kim Clijsters in drie sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de vijfde van 2003. Zij won US$ 148.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Jelena Dementjeva en Janette Husárová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dementjeva speelde samen met Lina Krasnoroetskaja – zij strandden al in de eerste ronde. Husárová en Conchita Martínez bereikten de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Lindsay Davenport en Lisa Raymond.

Het als tweede geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

De Nederlandse Caroline Vis had een wildcard voor het toernooi gekregen, samen met Patricia Tarabini uit Argentinië. Zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

San Diego 2003
San Diego